Бундеслига 1969—1970 — 7-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Чемпионом стала «Боруссия» (Мёнхенгладбах).

Краткий обзор 
Чемпионский титул Бундеслиги защищала «Бавария», которая первенствовала в прошлом сезоне.

По итогам прошлого сезона в Регионаллигу вылетели занявшие 17 и 18 места «Нюрнберг» и «Кикерс». Вместо них в Бундеслигу из Регионаллиги вышли «Рот-Вайсс» (Эссен) и «Рот-Вайсс» (Оберхаузен).

Чемпионом Бундеслиги стала «Боруссия» (Мёнхенгладбах), которая опередила занявшую второе место «Баварию» на четыре очка. Обладателем кубка ФРГ стал «Кикерс» выступающий в Регионаллиге, что позволило клубу стать участником Кубка обладателем кубков на следующий сезон.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1969/70  

Германия
Германия
1969/1970
Спорт в Германии в 1969 году
Спорт в Германии в 1970 году